Synagoge (Dolyna) steht für:

 eine Synagoge in Dolyna in der ukrainischen Oblast Iwano-Frankiwsk, siehe Synagoge (Dolyna, Iwano-Frankiwsk)
 eine Synagoge in Dolyna in der ukrainischen Oblast Ternopil, siehe Synagoge (Dolyna, Ternopil)